Фессалия может означать:
 Фессалия — историческая область в Греции.
 Фессалия (периферия) — периферия в Греции.